Первый дивизион 2004/2005 () — 49-й сезон Первого дивизиона Нидерландов по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 13 августа 2004 года и закончился 20 мая 2005 года. В чемпионате приняли участие 19 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
Первый дивизион Нидерландов 2004/05 на сайте rsssf.com 

2004/2005
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2004 году
Спорт в Нидерландах в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005